

Aardrijkskunde 
 Liechtenstein, een Europees land
 Florida (staat), een van de staten van de Verenigde Staten

Overig 
 Nederlandse gulden, met fl als valutasymbool
 Flerovium, een scheikundig element
 Floruit, indicatie van iemands levensperiode of actieve periode
 Vliegniveau, een streefhoogte voor een vliegend toestel
 FL Studio, muzieksoftware
 Folliculair lymfoom, een vorm van lymfeklierkanker
 ﬂ, een ligatuur (typografie) voor de combinatie F en L